

Persone
 Anthony Babington (1561-1586) – nobile inglese, paggio di Maria Stuarda
 Carlos Babington (1949) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Churchill Babington (1821-1889) – numismatico, botanico, micologo e archeologo britannico
 James Melville Babington (1854-1936) – generale britannico
 Thomas Babington Macaulay (1800-1859) – storico e politico britannico

Altro
 Sala da tè Babington's – locale pubblico di Roma in Piazza di Spagna